Вячеслав Бронников:
 Бронников, Вячеслав Михайлович (род. 1952) — парапсихолог.
 Бронников, Вячеслав Николаевич (род.1980) — МСМК Республики Казахстан (хоккей с мячом).